HMS „Duke of Wellington” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, upamiętniająca księcia Wellingtona:

  – 131-działowy okręt liniowy pierwszej klasy (first rate) zwodowany w 1852 roku, rozebrany w 1904 roku.
 HMS „Duke of Wellington” – okręt desantowy służący w Royal Navy w latach 1942–1948, zbudowany w 1935 roku jako parowiec pasażerski TSS „Duke of York”, zezłomowany w 1976 roku.

Duke of Wellington